Діяльність українського тіловиховного та руханкового товариства «Сокіл» (1894—1940)
 Українське Сокільство — педагогічна технологія, дитячий рух в Україні, полягає у якнайбільшому залученні дітей та молоді до виховання як у школі, так і в позашкіллі засобами організації роботи різновікових сокільських гуртів, організованих за місцем мешкання дітей.
 Діяльність ВГО «Сокіл» — молодіжного військово-спортивного товариства, створеного 2006 року з першим осередком у Львові. Головним партнером ВГО «Сокіл» є ВО «Свобода»